Nam Nguyen (ur. 20 maja 1998 w Ottawie) – kanadyjski łyżwiarz figurowy pochodzenia wietnamskiego, startujący w konkurencji solistów. Mistrz świata juniorów (2014), dwukrotny mistrz Kanady (2015, 2019).

Mając 11 lat wystąpił jako gość w pokazach mistrzów na igrzyskach olimpijskich 2010 w Vancouver.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Ottawie
Urodzeni w 1998